motyle – rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami

Inne 
 Motyle – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Gromadka
 Motyle – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Motyle – polski film
 Motyle – piosenka Reni Jusis

Zobacz też 
 Motyl